Маргарета Брабантска (; ) може да се отнася за:

 Маргарета Брабантска (1192-1231), дъщеря на херцог Хайнрих I (Брабант), от 1206 съпруга на граф Герхард IV (Гелдерн)
 Маргарета Брабантска (1276-1311), съпруга на император Хайнрих VII, дъщеря на херцог Йохан I (Брабант)
 Маргарета Брабантска от Тервьорен, незаконна дъщеря на херцог Йохан I от Брабант, от 27 март 1292 г. съпруга на Жан I, господар на Лантвик
 Маргарета Брабантска (1323-1368), съпруга на Лудвиг II от Фландрия, дъщеря на херцог Йохан III (Брабант)